

Persone 
Angelo Gotti (1921-1944) – operaio e partigiano italiano
Aurelio Gotti (1833-1904) – scrittore italiano
Clemente Gotti (1930-2009) – calciatore italiano
Enrica Gotti (1824-1908) – patriota e insegnante italiana
Enrico Gotti (1867-1920) – generale italiano insignito della Medaglia d'oro al valor militare 
Ettore Gotti Tedeschi (1945) – economista, banchiere e accademico italiano
Gene Gotti, propr. Eugene Gotti (1946) – mafioso statunitense di origini italiane, fratello del mafioso John
Giovanni Gotti (1912-1988) – ciclista su strada italiano
Girolamo Maria Gotti (1834-1916) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Gustavo Gotti (1993) – calciatore argentino
Irv Gotti, propr. Irving Domingo Lorenzo Jr. (1970) – produttore discografico statunitense
Ivan Gotti (1969) – ex ciclista su strada italiano
John Gotti (1940-2002) – mafioso statunitense
John Gotti, Jr., propr. John Angelo Gotti III (1964) – mafioso statunitense,  figlio del mafioso John
Laura Gotti (1991) – maratoneta e ultramaratoneta italiana
Lia Gotti (1979) – attrice italiana
Luca Gotti (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Luca Bob Gotti (1972) – musicista italiano
Luigi Li Gotti (1947) – avvocato e politico italiano
Renato Gotti (1964) – ex mezzofondista e fondista di corsa in montagna italiano
Tito Gotti (1927) – direttore d'orchestra, musicologo, saggista e organizzatore musicale italiano
Vincenzo Ludovico Gotti (1664-1742) – cardinale, teologo, erudito, polemista e apologeta italiano
Yo Gotti, pseudonimo di Mario Mims (1981) – rapper statunitense

Altro 
 Gotti – singolo del rapper statunitense 6ix9ine
 Gotti – film TV del 1996 diretto da Robert Harmon 
 Gotti - Il primo padrino (Gotti) – film del 2018 diretto da Kevin Connolly

Pagine correlate 
Gotta (disambigua)